Bau (mitologia) — deusa suméria
 Bau (ilha) — ilha de Fiji
 ''BAU — código IATA do aeródromo de Bauru, estado de São Paulo, Brasil

Desambiguações de mitologia
Desambiguações de topônimos